Okręty US Navy o nazwie USS  "Evansville":

 Pierwszy "Evansville" (ID-2996) był jednostką towarową nabytą przez Marynarkę 24 grudnia 1917 i wycofaną ze służby 23 sierpnia 1919.
 Drugi "Evansville" (PF-70) został zwodowany 27 listopada 1942 i służył na podstawie umowy lend lease w ZSRR. Przekazany Japonii 31 października 1953.

Evansville